Piłkarska reprezentacja Czeczenii w piłce nożnej – zespół, reprezentujący obszary Czeczenii, jednak nie należący do FIFA, ani UEFA.

Osiągnięcia 
Puchar UNPO
 2005 - 2. miejsce

Kadra 
 ABDURACZIDOW Ramzan
 ADMESSIJEW Musa
 ACHMADOW Kazbek
 AŁUCZJEW Jusup
 BACYJEW Wahita
 BECSUŁTANOW Islam
 DACHTAJEW Timur
 DAWŁETGUJERJEW Adnan (GK)
 DJAMAŁDINOW Adam
 JEŁMURZAJEW Timur
 GUJTCZKAJEW Artur
 MAGOMADOW Badrudi
 MARFUCZIN Bislan
 SAŁMURZAJEW Mahomed
 TIECZAJEW Timur

Mecze międzynarodowe

Linki zewnętrzne 
 

Piłkarskie reprezentacje narodowe niezrzeszone przez FIFA
Piłkarskie reprezentacje narodowe w Europie